Sticharium är ett släkte av fiskar. Sticharium ingår i familjen Clinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Sticharium